Ива́н Середа́: Середа, Иван Емельянович (1918—1995) — советский и украинский учёный-правовед.
 Середа, Иван Иванович (1900—1954) — Герой Социалистического Труда.
 Середа, Иван Михайлович (1905—1941) — Герой Советского Союза.
 Середа, Иван Павлович (1919—1950) — Герой Советского Союза.